

Organisaties 
 Melkcentrale Paramaribo - een zuivelproducent in Suriname
 Movimiento Conciencia de País - een politieke partij in Venezuela
 Malawi Congress Party - een politieke partij in Malawi
 Maleise Communistische Partij - een strijdgroep in Zuidoost-Azië
 Multipurpose Corantijnproject - een landbouwproject in Suriname

Computers en Informatica 
 Master Control Program - een besturingssysteem voor computers van Burroughs Corporation
 Mathematische Coprocessor - een verwerkingseenheid, een computer-onderdeel
 Microsoft Certified Professional - een persoon die voldoet aan bepaalde, door Microsoft bepaalde kwalificaties
 Microsoft Certified Partner - een bedrijf dat Microsoft-producten levert en voldoet aan bepaalde eisen van Microsoft

Overige 
 Luchthaven Macapá met IATA-code MCP
 MCP-gewricht - het gewricht tussen vinger en hand (Metacarpophalangeaal of Meta-Carpo-Phalangeaal gewricht)
 Metoclopramide - een medicijn
 1-methylcyclopropeen (1-MCP) - een onverzadigd koolwaterstof dat de rijping van fruit vertraagt
 micro-channel plate - een platte detector voor deeltjes en straling
 Mosquito Control Project (of: Mosquito Control Program) - Project voor muskietenbestrijding
 Micro Chrome Plating (MCP) - uiterst dunne maatvaste chroomlaag met uitmuntende uniformiteit, slijtvastheid, hardheid, non-stick en lage wrijvingseigenschappen